Blumenberg este un nume de familie german derivat din toponimul Blumenberg („deal cu flori” sau „munte cu flori”). Printre persoanele notabile cu acest nume se află:
 Bettina Blumenberg (născută în 1962), jucătoare germană de hochei de câmp
 Frida Blumenberg (născută în 1935), artistă și sculptoriță din Africa de Sud
 Hans Blumenberg (1920-1996), filozof german
 Leopold Blumenberg, un general evreu american al Armatei Uniunii în timpul Războiului Civil American

Nume de familie germane